Chieve ima više značenja:
 Chieve, Cremona
 Chieve, Verona